Tactica o Taktika (in greco: Τακτικά) può riferirsi a:

 Ars Tactica, titolo latino dell'originale greco Techne Taktike, panegirico dell'imperatore Adriano e trattato teorico militare scritto da Arriano nel 136-137 d.C.

 Due trattati militari bizantini di tattica e strategia:
 Tactica di Leone VI il Saggio, scritta agli inizi del X, attribuita all'imperatore bizantino Leone VI il Saggio 
 Tactica di Niceforo Urano, scritto agli inizi dell'XI secolo dal generale bizantino Niceforo Urano. 

 Anche trattati concernenti l'amministrazione, gli usi di corte e le gerarchie di palazzo nell'Impero bizantino sono designati con il termine di  "Taktika". Tra questi:
 Taktikon Uspenskij, scritto presumibilmente nell'842
 Klētorologion di Filoteo, scritto nell'899
 Taktikon Benešević, scritto tra il 934 e il 944
 Taktikon dell'Escorial, noto anche come Taktikon Oikonomides, scritto intorno al 975
 De Officiis (Taktikon) dello pseudo-Kodinos, scritto intorno alla metà del XIV secolo.